Звонимир Чрнко (Бушевец, 1. август 1936 — Загреб, 25. јануар 2008) је био југословенски и хрватски  филмски  глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Једна од оних година ТВ филм || /
|-
| 1965. || Ту негде покрај нас ТВ серија || /
|-
| 1965. || -{Der Ölprinz}-  || Биллy Форнер
|-
| 1965. || Апел  ТВ филм || /
|-
| 1966. || Мокра кожа ТВ филм || /
|-
| 1966. || Спасавање части ТВ филм || Бошко
|-
| 1967. || Црне птице  || /
|-
| 1967. || Кад је мач кројио правду ТВ серија || /
|-
| 1967. || Кинески зид  ТВ филм || /
|-
| 1968. || Исадора  || Јњсењин (као Иван Тченко)
|-
| 1969. || Адам и Ева  ТВ филм || Адам
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Дрен
|-
| 1969. || -{The Name of the Game}- ТВ серија || Кутсков
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Храњеник  || Пјесник
|-
| 1971. || Македонски део пакла  || Шишманов
|-
| 1972. || Пјетлов кљун ТВ филм || Кузма - Каљужа
|-
| 1973. || Горчина у грлу ТВ филм || /
|-
| 1975. || Тена ТВ филм || Леон
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573.  ||Ван Ховиг
|-
| 1975. || Доктор Младен  || Омер
|-
| 1975. || Доље с оружјем ТВ филм || /
|-
| 1976. || -{Vizi privati, pubbliche virtù}-  || /
|-
| 1976. || -{Fluchtversuch}-  || /
|-
| 1977. || Акција стадион  || Лујо Вердар
|-
| 1978. || -{Mannen i skuggan}-  || Рамон
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити  || Фарфа, односно Шћепан Мали / цар Петар -{III}-
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Ван Ховиг
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Изгубљени завичај  || Повратник
|-
| 1981. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Тројански коњ  ТВ филм || Домобрански бојник Јерковић
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || СС Мајор
|-
| 1982. || Киклоп   || /
|-
| 1983. || Киклоп  ТВ серија || /
|-
| 1985. || Црвени и црни  || Поручник Гаријо
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2008.
Хрватски глумци
Југословенски глумци